«Реутов ТВ» — комедийная программа, подражающая региональным телевизионным каналам. Имитируя неуклюжесть провинциальных журналистов, корреспонденты провоцируют или грубо шокируют собеседников своими откровенными или провокационными вопросами. «Жертвами» программы становятся как простые граждане, так и узнаваемые медийные лица.

История 
Идея создания программы появилась после специального репортажа, посвящённого проведению ночи анимации 2x2 2009 года. После того, как репортаж был выложен на видеохостинг YouTube, ролик приобрёл популярность. Это видео посмотрели более 100 тысяч человек.

В августе 2010 года канал «MTV Россия» объявил о запуске информационно-развлекательного телеканала «Реутов ТВ», при этом в анонсе этой программы канал официально заявил, что он не несёт ответственности за содержание передач телеканала «Реутов ТВ» и не имеет никакого отношения к скандальным сюжетам их оккупантов.

Первые пять выпусков выходили по субботам и воскресеньям в ночном эфире на телеканале «MTV Россия» с 22 августа по 5 сентября 2010 года.

С 9 октября 2010 года программа стала выходить на телеканале 2x2 по субботам и воскресеньям, начиная с первых выпусков и заканчивая новыми. 7 ноября 2010 года был показан заключительный 14-й выпуск первого сезона, а 31 декабря 2010 года был показан новогодний выпуск программы. 26 ноября 2011 года стартовал второй сезон, 19 октября 2012 года — третий сезон.

В феврале 2013 2x2 начал показ нового проекта Реутов ТВ «Модный девайс», который является продолжением рубрики «Модный диван». Ведущие те же — Алекс Бентли (Маркони) и Виктор Делюкс (Мезенцев) + со-ведущая Катя Самбука. Выпуски можно найти на сайте телеканала.

31 декабря 2013 года Сергей Мезенцев объявил о своем уходе из Письмошной. По его словам, нового материала в рамках Реутов ТВ не последует.

Список выпусков

Первый сезон 
Почти весь первый сезон передачи разделены на 3-4 части:
 «Реутовский взгляд» — информационно-аналитическая программа. События, темы и люди глазами реутовских журналистов Ильи Огурцова и Анатолия Шмеля. (планировалось: Злобадня)
 «Модный диван» — развлекательная программа о моде и стиле с Алексом Бэнтли и Виктором Делюксом. Передача закуплена в Москве для повышения модности жителей Реутова.
 «Приключения Флейтика и Пёси во Взросляндии» — программа, якобы созданная для самых маленьких телезрителей. Проводники детей во Взросляндии — клоун Флейтик и пёс Пёся — показывают зрителям «взрослую» жизнь.
 «Специальный репортаж» — корреспонденты канала знакомят с последними событиями.

В последних выпусках сезона «Реутов ТВ» экспериментировал с форматом передачи:

Второй сезон (расследования) 
Во втором сезоне выпуски целиком посвящены расследованиям животрепещущих тем.

Третий сезон («Реутов ТВ» открывает Россию) 
Многосерийный телефильм в жанре мокьюментари, транслировавшийся в период 19 октября по 31 декабря 2012 года на телеканале 2x2. В основу фильма положена идея автопробега по маршруту «Москва — Владивосток» на жёлтой Ладе Калине Спорт для съемки фильма о величии России (аллюзия на поездку Путина по трассе Чита — Хабаровск).

Каждая серия продолжает идеи выпусков Реутов ТВ, построенных на провокационных интервью, опросах и освещении табуированных в обществе тем. Однако главным героем «Реутов ТВ открывает Россию» выступают не знаменитости, а типичные городские жители России. Официальным маскотом журналистской экспедиции становится «Россияша».

Фильм содержит много отсылок к творчеству Саши Барона Коэна, в том числе копируются подходы к съемке сюжетов, касающихся тем секса. Наравне с «Боратом» и «Бруно» журналисты реутовского телевидения высмеивают гомофобию, традиционалистские взгляды жителей глубинки, политиков и госслужащих, религиозные взгляды и последователей тоталитарных сект. Спецификой сюжетов стали темы алкоголизма, маргинализации городской культуры, упадка науки и образования, коррупции, отсутствия институтов гражданского общества, ксенофобии.

По сюжету фильма Анатолий Шмель и Илья Огурцов оказываются единственными журналистами, согласившимися снять фильм при скромном бюджете в 40 000 рублей. Оба героя преследуют также личные цели участия в автопробеге: Анатолию требуется перегнать во Владивосток автомобиль Лада Калина сутенера жены, а Илья надеется лишиться девственности со Светланой из Владивостока, которая познакомилась с ним в Одноклассниках.

Структура каждой серии предполагает двухминутный ролик «фильма о величии России», которому предшествует 20 минут рассказа о съемке данной части фильма. Сюжет поддерживается линией конфликта двух журналистов и происшествий, которым способствуют частые поломки автомобиля.

Четвёртый сезон («Реутов ТВ» открывает Америку) 
После посадки Калины не в тот корабль и утопления кассет с фильмом в последней серии третьего сезона, Илья Огурцов и Анатолий Шмель решают на корабле с маршрутом «Владивосток-Лос-Анджелес» устроить хаос в Америке.

Подготовка четвёртого сезона была начата. Съёмочная команда съездила в командировку в США, чтобы оценить возможность осуществления задумки. Был подготовлен тизер к сезону, но последующая съёмка самого материала не состоялась.

В популярной культуре 
 вДудь. «Реутов ТВ: понять Россию через юмор». (26.09.2019)

Примечания

Ссылки 

 Павел Каныгин. «Реутов-ТВ»: Мы до сих пор голосуем за Ельцина!, «Новая газета», 10 декабря 2012
 Реутов ТВ: пародируем или троллим в программе «Телехранитель», «Эхо Москвы», 11 августа 2013
 Идеолог мэрии Екатеринбурга стал героем мега-популярного «Реутов-ТВ», «Ура.ру», 10 декабря 2012
 Мэр Казани стал героем розыгрыша веселых журналистов, «Комсомольская правда», 18 ноября 2012

Программы канала MTV Россия
Сатирические телепередачи
Реутов
Программы канала 2x2